Сибур:

 «Сибур» — крупнейший нефтехимический холдинг России и Восточной Европы.

Топоним 
 Сибур — город во Франции.

Персоналии 
  (1872—1938) — французский архитектор.
 Сибур, Мари Доминик Огюст (1792—1857) — архиепископ Парижский.

См. также 
 Сибур Арена
 Сибур-Химик